Modell (tudomány), a tudomány számos ágában gyakorta használt szó különféle fogalmak és rendszerek szerkezeti leírására
Modell (foglalkozás), foglalkozás, illetve az ezzel foglalkozó személy, aki fénykép, képzőművészeti alkotás tárgyaként szerepel, vagy divattárgyak viselésével azok bemutatását szolgálja. 

Hasonló
Makett, valami kisméretű, arányos mása
Modellezés: valami működőképes másának megépítése